Een verkeersweg:
 N694 (België)
 N694 (Frankrijk)
 N694 (Nederland), zie Provinciale weg 694

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing